Popis dobitnika nagrade Marul festivala Marulićevi dani u kategoriji najboljeg izvedenog dramskog teksta na festivalu.

Nagrađivani dramski tekstovi:

Vanjske poveznice 
 Hrvatsko narodno kazalište u Splitu
Kazališne nagrade
Hrvatsko kazalište